Jan Witowski (1891–1963) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (trzykrotnie)
 Jan Kanty Witowski (ur. 1892) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, dowódca 5 Dywizjonu Artylerii Konnej

Przypisy